Нина Элле (Nina Elle, р. 28 апреля 1980 г., Людвигсхафен-ам-Райн, Рейнланд-Пфальц, Германия) — американская порноактриса немецкого происхождения.

Биография 
Родилась в городе Людвигсхафен, дочь американского военного и немки. В детстве, из-за работы отца, несколько раз переезжала по различным военным базам в Германии и в США. В 27 лет переехала в Северную Калифорнию, где работала на АЗС и стоматологом-гигиенистом.

В 2013 году подписала контракт с агентством ATMLA и переехала в Лос-Анджелес, где начала карьеру порноактрисы в возрасте 33 лет. Как и многих других актрис, которые начали сниматься в возрасте после тридцати лет, за её телосложение, возраст и атрибуты Нину причислили к актрисам MILF.

Работала с такими студиями, как Jules Jordan Video, Evil Angel, Wicked, Lethal Hardcore, Reality Junkies, Dark X, Filly Films, Sweetheart Video, Elegant Angel, Hard X, Brazzers, Girlfriends Films, Mile High и 3d Degree.

Является матерью двоих детей.

В 2015 году снялась в видеоролике для сайта Funny or Die вместе с коллегами Надей Стайлз и Мерседес Каррерой, критикуя премьеру фильма «Пятьдесят оттенков серого», который они обвинили в том, что он женоненавистнический, плохо написан и показывает «секс без секса».

Снялась более чем в 640 фильмах.

Избранная фильмография 
 Big Tit Fantasies 6,
 Cougars Crave Young Cock 4,
 Dirty Rotten Mother Fuckers 8,
 Girlfriends Teaching Girlfriends 5,
 Let Me Stroke You,
 Mother May 1 2,
 Pretty Kitties 2,
 Suck Balls 5,
 Whore's Ink 2.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Иммигрировавшие в США из Германии
MILF-порнография